Libor Došek – ex calciatore ceco
 Lukáš Došek – ex calciatore ceco
 Tomáš Došek – calciatore ceco